«Шака́л» — российский восьмисерийный детективный телевизионный художественный фильм режиссёра Евгения Звездакова, снятый в 2016 году. Является продолжением телесериалов «Мосгаз» (2012), «Палач» (2014) и «Паук» (2015) ; следующий – Операция «Сатана».

В отличие от предыдущих трёх частей, четвёртая часть не основана на каком-то конкретном преступлении. По словам авторов сериала, они хотели показать зарождение советской организованной преступности 1970-х годов, которая впоследствии привела к российской организованной преступности 1990-х годов, поэтому за основу сюжета они взяли сразу несколько историй реальных преступных группировок (в их числе были «Тяп-Ляп», «Белый крест», банда братьев Самойленко, «Чёрная кошка» и банда Толстопятовых).

Премьерный показ телесериала прошёл с 17 по 20 октября 2016 года на Первом канале.

Сюжет 
Москва, 1972 год. Майор милиции Иван Черкасов и его следственная группа расследуют новое уголовное дело о жестоких ограблениях магазинов и инкассаторов бандой Шакала, одетыми в милицейскую форму и приезжающими на места своих преступлений на милицейском автомобиле. Во время грабежей преступники зверски убивают всех свидетелей, чтобы не оставить доказательств.

В составе банды — совершенно разные люди. Один член банды когда-то по несправедливости получил срок, отсидел и теперь хочет отомстить всему свету за эту несправедливость. Другой — бандит Илья Любовский, сын обеспеченных родителей, убивает просто потому, что ему скучно жить. В рядах преступников есть и своеобразная парочка, «советские Бонни и Клайд»: Нюра Горбатова, уборщица на заводе, которая годами копит на джинсы, и Сергей Матюшин, её молодой человек, служащий водителем на автобазе и готовый на всё ради любимой.

В ходе следствия выясняется, что огнестрельным оружием, милицейской формой и автомобилями бандитов снабжает «оборотень в погонах». Ограбления организованы чётко и продуманно, их готовит кто-то очень осведомлённый, причём явно работающий в органах, но милиция не может установить его личность. Вышестоящее руководство принимает решение объединить против бандитов два подразделения МВД СССР — МУР и ОБХСС. К расследованию подключается подполковник ОБХСС Дмитрий Ткач.

В ролях 
 Андрей Смоляков — Иван Петрович Черкасов, майор милиции
 Марина Александрова — Софья Борисовна Тимофеева, капитан милиции, криминалист
 Сергей Жигунов — Дмитрий Алексеевич Ткач, подполковник ОБХСС
 Екатерина Климова — Вера Ильинична Томилина, бывшая жена Черкасова, директор универмага «Московский» Вадим Андреев — Фёдор Григорьевич Саблин, полковник милиции Алексей Бардуков — Алексей Гаркуша, старший лейтенант милиции Юрий Тарасов — Никита Васильевич Пожидаев, майор милиции Сергей Угрюмов — Роберт Михайлович Лебедев, полковник КГБ Владимир Юматов — Григорий Михайлович Чудовский, главный редактор газеты «Советская Трибуна», фронтовой друг Черкасова Мария Андреева — Оксана Демидова, журналистка газеты «Советская Трибуна» Павел Чинарёв — Илья Любовский,он же Шакал,главарь банды Александра Бортич — Анна Сергеевна Горбатова, участница банды Сергей Белов — Сергей Матюшин, бандит Юрий Ицков — Михаил Владимирович Подколзин, бандит Андрей Феськов — Павел, бандит Даниэла Стоянович — Маргарита Семёновна Карпухина, жена Черкасова Юрий Чурсин — Станислав Петрович Шелест, художник Анна Котова — Антонина Говоркова, продавец универмага «Московский» Надежда Маркина — Зинаида Горбатова, мать Нюры Луиза Мосендз — Зинаида Васильевна Кац, судмедэксперт Анастасия Фурса — Настя, сотрудница МУРа Ирина Старшенбаум — Калина Полтавченко, подруга Стаса, сотрудница Госфильмофонда Сергей Юшкевич — Андрей Викторович Фёдоров, полковник ОБХСС Иван Волков — Кирилл Протасов, майор КГБ Сергей Барковский — Лев Давыдович Сатаров, опекун Калины Ирина Цывина — Татьяна Максимовна, жена Сатарова Константин Балакирев — Игорь Говорков, инкассатор Игорь Старосельцев — бригадир инкассаторов Михаил Васьков — Пётр Матюшин, отец Сергея Арина Нестерова — мать Сергея Алексей Комашко — Антон Чесноков, капитан милиции Владислав Пьявко — Николай Щёлоков, министр внутренних дел СССР Игорь Филиппов — Александр Юдин, генерал-майор КГБ Сергей Колесников — Громов, генерал-майор МВД СССР Сергей Легостаев — полковник Захар Васильевич Тюрин, начальник Арсенала МВД СССР Александр Доронин — старший лейтенант Назаров, помощник начальника Арсенала МВД СССР Денис Бродский — Алик Фатьянов, фотограф-криминалист Филипп Гуревич — Василий Иванцов, лейтенант милиции Валерия Забегаева — Надежда Петровна, новый директор универмага «Московский» Николай Глебов — Семён Антонович, директор ювелирного магазина Татьяна Яковенко — Людмила Васильевна, заведующая ювелирного магазина Юлия Ромашина (Иванова) — мать Насти Владимир Чуприков — отец Насти Сергей Загребнев — Михаил Дмитрий Лабуш — Олег Григорий Адаменко — Ерошкин, сержант милиции Алексей Парасич — участковый инспектор милиции, лейтенант Александр Резалин — Яков Леонидович, заведующий психбольницы Елена Мольченко — Евдокия Сафонова, соседка Горбатовых Ирина Бякова — Екатерина Ивановна, соседка Горбатовых Елизавета Зарубина — Алёнка, приёмная дочь Черкасова Александр Дробитько — Слава Карпухин, приёмный сын Черкасова Александра Лебедева — Дарья, невеста Славы Татьяна Мухина — кондуктор автобуса Вячеслав Бухаров — Анатолий Максимович Копейкин, продавец автомобиля «Москвич» Александра Богданова — Елена, однокурсница и бывшая подруга Ильи Любовского Анастасия Стежко — Бонни Паркер в фильме Пётр Рыков — Клайд Бэрроу в фильме Евгений Шириков — милиционер''

Критика 
В программе «Человек из телевизора» на радио «Эхо Москвы» телекритик Ирина Петровская и журналист радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина отметили в целом высокое качество всех фильмов о майоре Черкасове, «уже вписанном в историю отечественных сериалов о милиции», и высказали сожаление, что сыгравшему его актёру Андрею Смолякову из-за нехватки драматургического материала «приходится рефлексировать, посыпать голову пеплом, пить водку и страдать от творящегося беспредела, которому он никак не может положить конец». По мнению журналистов, авторы фильма, сосредоточившись на убийствах, пытках, потоках крови, слабо проработали характеры и биографии бандитов, из-за чего возникает ощущение неправды. Но была отмечена игра Павла Чинарева, сумевшего из схематичного материала придать своему герою Илье определённую многослойность.

Примечания

Ссылки 
 
 Телесериал «Шакал» (2016) // Первый канал
 
 

Телесериалы России, запущенные в 2016 году
Телесериалы России, завершённые в 2016 году
Детективные телесериалы России
Драматические телесериалы России
Телесериалы-сиквелы
Телесериалы о майоре Черкасове
Телесериалы о милиционерах
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Москве
Телесериалы Первого канала
Телесериалы, снятые при участии студии «Мосфильм»
Телесериалы на русском языке
Телесериалы ГК «Красный квадрат»
Телесериалы телеканала Победа